Vigilant (französisch für aufmerksam, wachsam) steht für

Schiffe:

 Vigilant (Schiff, 1893), Gewinnerschiff des achten America's Cup im Jahr 1893
 Vigilant (1900), ein Zerstörer der C-Klasse der Royal Navy
 Vigilant (R93), ein Zerstörer der V-Klasse der Royal Navy
 Vigilant (Schiff, 1996), Patrouillenboot Mauritius
 Le Vigilant, ein französisches Atom-U-Boot der Triomphant-Klasse
 Vigilant (S30), ein britisches Atom-U-Boot der Vanguard-Klasse

Weiteres:
 Vickers Vigilant, Antipanzerrakete
 Grob Vigilant, Flugzeug
 Vigilant (Rakete), britische Panzerabwehrlenkwaffe
 Vigilant, eine Person die Vigilantismus (eine Form von Selbstjustiz) betreibt

Personen:
 Linda Vigilant, amerikanische Primatologin und Genetikerin

Siehe auch:
 Vigilanz
 Vigilanza
 Vigilante (RA-5C), US-Flugzeug North American (R)A-5(C) 'Vigilante'
 Vigilante
 Vigilantismus